Debo ist der Familienname folgender Personen:
 Angie Debo (1890–1988), US-amerikanische Historikerin
 Ludwig Debo (1818–1905), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Richard Debo (1859–1915), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Débo-See, See im zentralen Teil des Sahel-Staates Mali